Die Communauté de communes Fumel Vallée du Lot ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 28. November 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Fumel.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Fumel Communauté und
 Communauté de Penne-d’Agenais.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Fumel Vallee du Lot
Gegründet 2016